Toto je seznam obcí v departementu Hauts-de-Seine ve Francii, jichž je celkem 36:

Reference

Externí odkazy 
 

 
Hauts-de-Seine